The Wrestler (film), een film uit 2008 van Darren Aronofsky
 The Wrestler (Bruce Springsteen), een nummer van Bruce Springsteen uit de gelijknamige film
 The Wrestler (opera), een opera van Samuel Adler